Волонтирање представља добровољан и бесплатан рад у корист других или за опште добро. Разни људи под волонтеризмом подразумевају разне ствари. За неке је кључна карактеристика волонтерског рада одсуство новчане надокнаде за нечији рад, док је за друге то одсуство присиле било које врсте. Волонтеризам има разне облике и значења у зависности од окружења и под великим је утицајем историје, политике, религије и културе одређеног региона.

Када говоримо о волонтеризму, пре свега треба напоменути да постоје две стране које су једнако битне: Волонтер и Послодавац - организатор волонтирања. Обе стране имају своја права и обавезе којих се морају придржавати.

Волонтер 
Волонтер је особа која сопственом вољом (добровољно), индивидуално или организовано, пружа своје услуге онима којима су неопходне, без материјалне надокнаде која превазилази трошкове пружања услуга.

Послодавац 
Послодавац (када говоримо о волонтирању-организатор волонтирања) је правно или физичко лице за које радник у радном односу обавља одређене послове. Правна или физичка лица стичу својство организатора волонтирања на дан када се упишу у Евиденцију.

Права организатора волонтирања

Како постати организатор волонтирања 
Да би могао да буде организатор волонтирања правно или физичко лице мора се претходно уписати у Евиденцију о организаторима волонтирања. Министарство надлежно за рад води евиденцију о организаторима волонтирања на основу пријаве за упис у Евиденцију. Пријава се подноси приликом првог организовања волонтирања. Подноси се на обрасцу ПОВ који се може добити уз Службени гласник Републике Србије, бр.92, издат 5. децембра 2010. године.

У Евиденцију се уписују подаци из пријаве, редни број и датум уписа. Министарство надлежно за рад доставља обавештење организатору волонтирања о извршеном упису.

Организатор волонтирања мора да назначи за коју сврху ће ангажовати волонтера и занимање за које му је потребан. Организатор волонтирања мора да зна да је: 
 Забрањено организовање волонтирања у циљу стицања добити,
 Забрањено волонтирање којим се замењује рад који обављају лица у складу са прописима о раду,
 Забрањено волонтирање у трајању дужем од 40 сати недељно у периоду дужем од шест месеци без прекида.

Уколико организатор волонтирања нема одговарајућу стручну спрему за коју жели да ангажује волонтера, он мора ангажовати ментора са одговарајућом стручном спремом и положеним државним испитом који ће пратити рад волонтера и касније му издати потврду да је волонтирао.

Када састави програм, организатор волонтирања исти шаље Министарству рада да га одобри. Када је програм одобрен, тек тада може кренути процес ангажовања волонтера.

Ко све може бити волонтер 
 Волонтер може бити домаће или страно физичко лице (страни држављанин и лице без држављанства). Волонтирање може да обавља лице које има најмање 15 година живота, с тим што је лицу испод 18 година неопходна писмена сагласност родитеља, законског заступника или старатеља. Да би започео процес волонтирања сваком лицу је неопходна волонтерска књижица (јавна исправа, која садржи податке о називу организатора волонтерске услуге, о времену трајања волонтерске услуге, врсти услуге, врсти обуке и/или вештини коју је волонтер стекао током волонтирања. Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику правилником уређује облик, поступак издавања, начин уписивања података и друга питања у вези са волонтерском књижицом.)

Уговор о волонтирању 
Организатор волонтирања је дужан да пре закључивања уговора о волонтирању прибави потврду надлежног органа да особа која је конкурисала на место волонтера не спада под једну од следећих категорија:
 Лице којем је изречена мера обавезног психијатриског лечења или обавезног лечења наркомана или алкохоличара или забране вршења позива, делатности и дужности, која је у вези са делатношћу волонтирања,
 Правоснажно осуђено лице за кривично дело против живота и тела, против слободе и права грађана, против полног интегритета, против брака и породице, против здравља људи,
 Лице које је у потпуности или делимично лишено пословне способности или родитељског права и лице према коме су изречене мере за заштиту од насиља у породици, у складу са законом.

Ако таква потврда постоји, волонтер и организатор волонтирања потписују уговор о волонтирању. (Учесник у закључивању уговара може бити и корисник волонтирања и друго лице које има посебан интерес од обављања волонтерских услуга и активности )

Уговор о волонтирању садржи следеће ставке: 
 Име и презиме волонтера, место пребивалишта,
 Назив и седиште организатора волонтирања,
 Податке о кориснику волонтирања,
 Место и трајање волонтирања,
 Опис волонтерских услуга или активности,
 Податке о оспособљавању за волонтирање,
 Трошкове волонтирања и начин њихове надокнаде,
 Друга права и обавезе волонтера, организатора волонтирања или корисника волонтирања.

Обавезно је закључити уговор о волонтирању у писменом облику у следећим ситуацијама:
 Код дугорочног волонтирања,
 Када ангажујемо малолетног волонтера,
 Када ангажујемо страног држављанина и лице без државњанства (овде се уговор сматра доказом о оправданости привременог боравка, у складу са законом којим се уређује кретање и боравак странаца),
 Када ангажујемо држављанина Републике Србије који волонтира у иностранству, ако организатор волонтирања има седиште у Републици Србији,
 На захтев волонтера, организатора волонтирања или корисника волонтирања.

Уговор о волонтирању престаје у случају:
 Истека времена на који је закључен или испуњавањем уговорене обавезе,
 Споразума уговорених страна,
 Отказа,
 Када се законски заступник или старатељ малолетног волонтера не сагласи са наставком волонтирања,
 Смрти волонтера или престанком организатора волонтирања,
 У другим случајевима који су одређени законом или уговором о волонтирању 

Организатор волонтирања може да откаже уговор о волонтирању у случају:
 Престанка потребе за волонтирањем,
 Да не може да обезбеди услове за даље волонтирање,
 Да волонтер не испуњава уговорене обавезе,
 Да волонтер својим активностима угрожава корисника волонтирања,
 У другим случајевима који су прописани уговором о волонтирању.

Дужности организатора волонтирања 
 Организатор волонтирања је дужан да поступа према волонтерима у складу са начелима једнаких могућности, без обзира на: пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, држављанство, , националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у синдикатима, политичким и другим организацијама или неко друго лично својство, осим ако другачије не произилази из природе волонтерске активности, могућности самог волонтера, или ако није другачије одређено законом.

Организатор волонтирања дужан је и да:
 Обезбеди волонтеру безбедност и здравље током обављања волонтерских услуга и активности, у складу са законом,
 Изврши уговорене обавезе према волонтеру,
 Изда волонтеру, на његов захтев, писмену потврду о волонтирању (писмена потврда треба да садржи: личне податке о волонтеру, кратак опис волонтерских услуга и активности, трајање волонтирања, податке о оспособљавању волонтера и печат и потпис овлашћеног лица организатора волонтирања),
 Обезбеди средства за обављање волонтерских услуга и активности,
 Обезбеди тајност личних података волонтера и заштиту приватности,
 Организује оспособљавање волонтера за рад са децом, старим лицима, особама са инвалидитетом, болесним особама…
 Волонтера осигура за случај повреде и професионалног обољења током волонтирања:
 ако се волонтирање обавља у условима опасним за живот и здравље волонтера,
 ако је тако уговорено 
 Води евиденцију о волонтирању (евиденција о волонтирању треба да садрзи: (1) податке о краткорочном волонтирању који се односе на: опис програма волонтирања, трајање програма волонтирања, укупан број ангажованих волонтера на програму волонтирања, (2) податке о дугорочном волонтирању, поред већ наведених треба навести и: личне податке о волонтеру, личне податке о кориснику волонтирања, податке о оспособљавању волонтера током волонтирања, податке о областима у којој су волонтерске услуге и активности обављене), 
 Изда извештај о волонтирању (подаци који се уносе у извештај морају одговарати подацима који су унети у евиденцију, извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица организатора волонтирања и оверен службеним печатом организатора волонтирања. Извештај се попуњава у два примерка од којих један остаје организатору волонтирања, док се други шаље министарству надлежном за рад, извештај се подноси на обрасцу ИВ који се може добити уз Службени гласник Републике Србије, бр.92, издат 5. децембра 2010. године).

Могуће санкције 
Организатор волонтирања са својством правног лица мора да зна да ће бити кажњен новчаном казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара:
 Ако прекрши начело једнаких могућности,
 Ако организује волонтирање супротно одредбама закона,
 Ако у потврду о волонтирању упише неистините податке,
 Ако са волонтером не закључи уговор о волонтирању у складу са одредбама закона,
 Ако не испуњава обавезе према волонтеру у складу са одредбама закона,
 Ако не води евиденцију о волонтирању или не достави податке Агенцији у складу са одредбама закона.

Организатор волонтирања са својством одговорног лица у правном лицу мора да зна да ће бити кажњен новчаном казном од 1.000,00 до 20.000,00 динара за прекршаје.

Види још 
 Права волонтера

Референце

Спољашње везе 

 Национална служба жа запошљавање
 Волонтерски сервис Србије
 Министарство надлежно за рад
 Волонтери Београда

Рад